Вадим Анатольевич Бойко () — российский политик, депутат Государственной Думы I созыва.

Краткая биография 
Родился 30 ноября 1965 года в Краснодаре, СССР.

Окончил Сочинскую среднюю школу N8.

В период с 1982 по 1986 год обучался в Львовском высшем военном институте по специальности «военная журналистика».

Был членом КПСС, но позже из неё вышел.

В 1993 году был избран депутатом Государственной Думы первого созыва от избирательного округа 1045 (Туапсинский — Краснодарский край). В Думе не входил ни в одну из фракций. Являлся членом комитета ГД по делам национальностей.

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов